Szamoty peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Szamoty, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Szamoty, village de la voïvodie de Mazovie.